Van Winitsky ha battuto in finale T. E. Teltscher 6-1, 1-6, 8-6.

Teste di serie

 Trevor Heath (terzo turno)
 Ray Kelly (terzo turno)
 T. E. Teltscher (finale)
 Yannick Noah (terzo turno)

 Van Winitsky (quarti di finale)
 Ivan Lendl (quarti di finale)
 Robert Van't Hof (quarti di finale)
 Wolfgang Popp (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1977